Grass Valley steht für:

 Titularbistum Grass Valley, Titularbistum in den Vereinigten Staaten
 Grass Valley (Elektronikunternehmen), US-amerikanisches Elektronikunternehmen

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Grass Valley (Kalifornien)
 Grass Valley (Montana)
 Grass Valley (Oregon)